Beauchêne se poate referi la:
Beauchêne, localitate în departamentul Loir-et-Cher, Franța
Beauchêne, localitate în departamentul Orne, Franța